Первая лига СР Югославии по футболу 1997/1998 () — 6-й сезон чемпионата Югославии по футболу с момента начала распада Югославии. Он начался 9 августа 1997 года и закончился 16 мая 1998 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1997/1998
Югославия
Югославия
Спорт в Союзной Республике Югославии в 1997 году
Спорт в Югославии в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998